Turbinaria est : 
 un genre d'algues brunes (famille des Sargassaceae) : Turbinaria (algue)
 un genre de coraux durs (ordre des Scleractinia) : Turbinaria (cnidaire)